Ekonomická rada může být:

 Ekonomická rada – kontrolní orgán římské kurie
 Ekonomická rada diecéze
 Ekonomická rada farnosti
 Ekonomická a sociální rada OSN
 Národní ekonomická rada vlády